Die Abkürzung GFT steht für:

 German Food Tec GmbH in Hamburg
 Gemeinschaft Fernmelde-Technik e.G. in Hilden
 French Guiana Time, der Zeitzone (UTC-3) von Französisch-Guayana
 Geisselmann Feuerwehr Technik
 Grafschaft (Geschichte, historische Landkarten)
 Güterfernverkehrstarif
 Glasgow Film Theatre in Glasgow, Schottland
 Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaft
 Gesellschaft für Tribologie
 Gesellschaft für Technik
 Gesellschaft für technische Dienstleistung
 Gesellschaft für Führungstechnik und Erfolgsstrategie mbH
 GFT Technologies
 Gameloft SA, ein Spieleentwickler

Gft. steht für:
 Grafschaft

GFT